Ка́нта-Хя́ме — область на півдні сучасної Фінляндії.

Муніципалітети 
Область Канта-Хяме складається з 11 громад:

посилання 
 Офіційний сайт 

Провінції Фінляндії